Jan de Munck (bakker)
 Jan de Munck (bouwmeester)